Серге́й Петро́в:
 Петров, Сергей Алексеевич (1911—1977) — советский живописец и график.
 
 
 Петров, Сергей Вадимович (род. 1994) — российский тяжелоатлет.
 Петров, Сергей Валериевич (род. 1965) — российский предприниматель, депутат Государственной Думы.
 
 
 
 Петров, Сергей Демьянович (1925—1981) — полный кавалер ордена Славы.
 Петров, Сергей Евгеньевич (род. 1960) — российский спортсмен (гребной слалом).
 
 Петров, Сергей Митрофанович (1905—1988) — советский литературовед, критик.
 Петров, Сергей Павлович (1913—1973) — советский дипломат.
 Петров, Сергей Порфирьевич (1889—1942) — 1-й секретарь Чувашского обкома ВКП(б).
 Петров, Сергей Сергеевич (1895—1965) — советский актёр.
 Петров, Сергей Юрьевич (1957—2017) — советский футболист.
 Петров, Сергей (род. 1967) — латвийский футболист. Примечания